{{DISPLAYTITLE:C5H10}}
De molecuulformule C5H10 kan staan voor:
 Cyclopentaan
 1,1-dimethylcyclopropaan
 1,2-dimethylcyclopropaan
 1-penteen
 pent-2-een
 2-methylbut-2-een
 2-methylbut-1-een
 3-methylbut-1-een
 Methylcyclobutaan
 Ethylcyclopropaan